Gilles Boisvert (né le  à Trois-Rivières, Québec, Canada et mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Carrière 
Boisvert joue en junior chez lui, avec les Reds de Trois-Rivières, de 1949 à 1952. À l'automne 1953, il signe son premier contrat professionnel avec les Meteors d'Amherst en Nouvelle-Écosse. De 1954 à 1959, il endosse l'uniforme de 7 équipes différentes dans 5 ligues mineures professionnelles. Il joue entre autres à Chicoutimi, Montréal, Ottawa et Edmonton. Entre-temps, les Bruins de Boston ont fait son acquisition et l'ont par la suite échangé aux Red Wings de Détroit en . L'échange implique 9 joueurs dont un certain Terry Sawchuk, qui reviendra 2 ans plus tard à Detroit. En , Boisvert s’aligne pour les Barons de Cleveland de la Ligue américaine de hockey. Alors que le club effectue le trajet entre Buffalo et Springfield, Massachusetts, des policiers arrêtent l’autobus et demandent à l'entraîneur de l’équipe de contacter le directeur-général des Red Wings, Jack Adams. Sawchuk étant blessé, Adams est à court de gardien de but pour le match devant ce jouer en soirée. Il a donc contacté les policiers et demandé à ceux-ci de stopper l’autobus afin qu’il puisse faire venir un joueur. Boisvert est finalement envoyé d’urgence à Detroit. Il arrive 30 minutes avant le début de la partie et, malheureusement, perd le match 3-2 contre les Canadiens de Montréal. Il joue 2 autres parties où il connaît la défaite et est retourné à Cleveland pour le reste de la saison. Il n’aura plus la chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey, poursuivant sa carrière avec une dizaine d’équipes de ligues mineures. En 1964, il signe avec sa dernière équipe, les Clippers de Baltimore de la Ligue américaine, et y joue jusqu’en 1970.

En 2008, Boisvert vit toujours à Baltimore et est propriétaire d’un magasin d’articles de sport.

Il meurt le 29 septembre 2022 à l'âge de 89 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1949-1950 || Reds de Trois-Rivières ||  || 20 || 14 || 5 || 1 ||  || 64 || 3,15 ||  || 3 ||  || 4 || 1 || 3 || 240 || 17 || 4,25 ||  || 0 || 
|-
| 1950-1951 || Reds de Trois-Rivières ||  || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 19 || 3,8 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Reds de Trois-Rivières || LHJQ || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 5 || 0 || 5 || 309 || 19 || 3,69 ||  || 0 || 
|-
| 1952-1953 || Greenshirts de Kitchener || OHA || 51 ||  ||  ||  ||  || 217 || 4,25 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1953-1954 || Meteor d'Amherst ||  || 40 || 18 || 19 || 2 ||  || 152 || 3,78 ||  || 0 ||  || 7 || 2 || 5 || 436 || 27 || 3,72 ||  || 1 || 
|-
| 1953-1954 || Millionaires de Sydney ||  || 9 || 5 || 4 || 0 || 543 || 21 || 2,32 ||  || 3 || 0 || 3 || 2 || 1 || 180 || 4 || 1,33 ||  || 1 || 
|-
| 1954-1955 || Royaux de Montréal || LHSQ || 7 || 3 || 3 || 0 || 393 || 21 || 3,21 ||  || 0 ||  || 14 || 7 || 7 || 840 || 41 || 2,93 ||  || 2 || 
|-
| 1954-1955 || Bears de Hershey || LAH || 5 || 4 || 1 || 0 || 300 || 11 || 2,2 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1955-1956 || Flyers d'Edmonton || WHL || 60 || 30 || 28 || 2 ||  || 214 || 3,5 ||  || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa || LHSQ || 10 || 5 || 3 || 1 || 574 || 23 || 2,4 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa ||  || 17 ||  ||  ||  ||  || 54 || 3,24 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || Saguenéens de Chicoutimi || LHSQ || 51 || 31 || 16 || 4 ||  || 150 || 2,94 ||  || 5 || 6 || 6 || 2 || 4 || 373 || 13 || 2,09 ||  || 1 || 
|-
| 1958-1959 || Saguenéens de Chicoutimi || LHSQ || 51 || 23 || 27 || 1 ||  || 190 || 3,73 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Red Wings de Détroit || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 9 || 3 || 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Wolves de Sudbury || EPHL || 12 || 5 || 5 || 1 || 690 || 47 || 4,09 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Barons de Cleveland || LAH || 24 || 13 || 6 || 5 ||  || 67 || 2,79 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Flyers d'Edmonton || WHL || 11 || 7 || 4 || 0 || 660 || 39 || 3,55 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Sénateurs d'Ottawa ||  || 17 ||  ||  ||  ||  || 54 || 3,17 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Comets de Spokane || WHL || 36 || 16 || 19 || 0 ||  || 137 || 3,89 ||  || 2 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Stampeders de Calgary || WHL || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 12 || 4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Bears de Hershey || LAH || 4 || 1 || 2 || 0 || 200 || 12 || 3,6 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Wolves de Sudbury || EOHL || 5 || 1 || 2 || 2 || 300 || 23 || 4,6 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL || 44 || 23 || 18 || 3 ||  || 157 || 3,54 ||  || 2 || 6 || 12 || 8 || 4 || 722 || 43 || 3,57 ||  || 0 || 0
|-
| 1962-1963 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 12 || 3 || 8 || 1 || 720 || 58 || 4,83 ||  || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Flyers d'Edmonton || WHL || 47 || 21 || 26 || 0 ||  || 174 || 3,7 ||  || 0 || 2 || 3 || 1 || 2 || 182 || 9 || 2,97 ||  || 0 || 0
|-
| 1963-1964 || Rangers de Saint-Paul || CPHL || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 15 || 5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Clippers de Baltimore || LAH || 7 || 1 || 4 || 1 || 420 || 27 || 3,86 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Canucks de Vancouver || WHL || 10 || 5 || 5 || 0 || 600 || 28 || 2,8 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Clippers de Baltimore || LAH || 26 || 15 || 8 || 3 ||  || 89 || 3,4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Clippers de Baltimore || LAH || 28 || 9 || 17 || 0 ||  || 100 || 3,75 ||  || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Clippers de Baltimore || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 140 || 6 || 2,57 ||  || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 15 || 2 || 8 ||  || 0 || 0
|-
| 1967-1968 || Clippers de Baltimore || LAH || 18 || 5 || 9 || 2 ||  || 59 || 3,44 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1968-1969 || Clippers de Baltimore || LAH || 16 || 9 || 5 || 2 || 956 || 49 || 3,08 ||  || 2 || 2 || 1 || 0 || 0 || 40 || 2 || 3 ||  || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Clippers de Baltimore || LAH || 3 || 1 || 0 || 0 || 90 || 4 || 2,67 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 9 || 3 || 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 147 || 63 || 60 || 15 ||  || 483 ||  ||  || 9 || 22 || 2 || 0 || 0 || 55 || 4 ||  ||  || 0 || 0

Transactions 
 Réclamé aux Royaux de Montréal par les Bruins de Boston lors du repêchage inter-ligue du . 
 Échangé aux Red Wings de Détroit par les Bruins de Boston (avec Réal Chevrefils, Norm Corcoran, Warren Godfrey et Ed Sandford) pour Terry Sawchuk, Marcel Bonin, Lorne Davis et Vic Stasiuk, le .
 Prêté aux Barons de Cleveland par les Red Wings de Détroit contre de l'argent en . 
 Vendu aux Clippers de Baltimore par les Red Wings de Détroit en .

Références 

Naissance en février 1933
Naissance à Trois-Rivières
Joueur des Red Wings de Détroit
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Comets de Spokane
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Rangers de Saint Paul
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur québécois de hockey sur glace
Décès à 89 ans
Décès dans le comté d'Anne Arundel
Décès en septembre 2022